Hardy Åström (né le  à Luleå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en senior dans la Division 1 avec le Skellefteå AIK en 1974. Il joue en Amérique du Nord entre 1977 et 1982. Il évolue notamment dans la Ligue nationale de hockey avec les Rangers de New York et les Rockies du Colorado. Le , il devient le premier gardien européen à entamer une rencontre de LNH. Les Rangers remportent le match 6-3 face aux Canadiens de Montréal qui restaient sur une série de vingt-huit victoires consécutives. Il remporte le Trophée Le Mat en 1986 avec le Södertälje SK. Il met un terme à sa carrière en 1986.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part à la Coupe Canada 1976 et il est médaillé d'argent lors championnat du monde 1977 puis participe à l'édition 1978.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1974-1975 || Skellefteå AIK || Division 1 || 30 ||  ||  ||  ||  || 96 || 3,2 || 88,3 || 0 || 0 || 5 ||  ||  || 307 || 19 || 3,71 || 88,1 ||  || 
|-
| 1975-1976 || Skellefteå AIK || Elitserien || 36 ||  ||  ||  ||  || 149 || 4,14 || 87,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Skellefteå AIK || Elitserien || 35 ||  ||  ||  ||  || 142 || 4,07 || 86,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Rangers de New York || LNH || 4 || 2 || 2 || 0 || 240 || 14 || 3,5 || 88,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Nighthawks de New Haven || LAH || 27 || 17 || 5 || 3 ||  || 69 || 2,63 || 91,3 || 5 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Skellefteå AIK || Elitserien || 26 ||  ||  ||  ||  || 101 || 4 || 87 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Rockies du Colorado || LNH || 49 || 9 || 27 || 6 ||  || 161 || 3,77 || 87 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Rockies du Colorado || LNH || 30 || 6 || 15 || 6 ||  || 103 || 3,77 || 86,9 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Texans de Fort Worth || LCH || 7 || 1 || 5 || 0 || 345 || 21 || 3,65 || 88,1 || 0 || 4 || 1 || 0 || 0 || 20 || 3 || 9 ||  || 0 || 
|-
| 1981-1982 || Stars d'Oklahoma City || LCH || 35 || 12 || 18 || 1 ||  || 154 || 4,84 || 84,3 || 0 || 12 || 2 || 0 || 1 || 61 || 8 || 7,87 ||  || 0 || 
|-
| 1983-1984 || MoDo AIK || Elitserien || 36 ||  ||  ||  ||  || 39 || 2,16 || 87,2 ||  || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || MoDo AIK || Division 1 || 36 ||  ||  ||  ||  || 39 || 2,16 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || Södertälje SK || Elitserien || 27 ||  ||  ||  ||  || 85 || 3,38 || 87,5 || 3 || 0 || 8 || 5 || 3 || 495 || 26 || 3,15 || 90,7 || 1 || 
|-
| 1985-1986 || Södertälje SK || Elitserien || 28 ||  ||  ||  ||  || 87 || 3,16 ||  || 0 ||  || 7 || 4 || 3 || 420 || 23 || 3,29 || 89,5 || 0 || 

| 83 || 17 || 44 || 12 ||  || 278 || 3,75 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

| 1976 ||  || Coupe Canada || 4 || 1 || 2 || 1 || 240 || 17 || 4 || 85 ||  ||  || align="left" |  place
|-
| 1977 ||  || Championnat du monde || 4 || 1 || 2 || 0 || 188 || 10 || 3,19 ||  || 1 ||  || align="left" | 
|-
| 1978 ||  || Championnat du monde || 4 ||  ||  ||  || 208 || 15 || 4,33 ||  ||  ||  || align="left" |  place

Références 

Naissance en mars 1951
Naissance à Luleå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du MODO hockey
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Rockies du Colorado (LNH)
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Texans de Fort Worth
Joueur des Stars d'Oklahoma City
Joueur du Örebro HK
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché